Kotoka ist der Familienname folgender Personen:
 Emmanuel Kotoka (1926–1967), ghanaischer Generalleutnant und Putschist

Kotoka steht für:
 Kotoka International Airport, den Flughafen von Accra